Larmor kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Larmor-Plage, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Larmor-Baden, departementet Morbihan i regionen Bretagne,